Benkhaldoun ist der Familienname folgender Personen:

 Zouhair Benkhaldoun (* 1959), marokkanischer Astrophysiker

Benkhaldoun steht für:

 (133892) Benkhaldoun, Asteroid und Kleinplanet des mittleren Asteroiden-Hauptgürtels